Prologue – album brytyjskiego muzyka Eltona Johna, zawierający nagrania z lat sześćdziesiątych. Płyta zawiera cztery piosenki nagrane z Lindą Peters jako wokalistką (która później poślubiła muzyka Richarda Thompsona). Elton śpiewa pozostałe utwory. Wersja CD jest kopią oryginalnego winylowego demo nagranego na białej płycie (ang. white label) zrealizowanego w 1970. Prawdopodobnie zostało wyprodukowane tylko 100 egzemplarzy oryginalnego winylu. O sześciu wiadomo, że nadal istnieją. Elton jest właścicielem jednego z nich, a pozostałe pięć jest w prywatnych rękach. CD zostało przegrane z oryginalnego porysowanego winyla, więc jego jakość dźwiękowa jest fatalna. Stylistycznie album jest bardzo podobny do Tumbleweed Connection. Piosenki są autorstwa artystów takich jak Nick Drake czy John Martyn.

Spis utworów 
 Saturday Sun
 Sweet Honesty
 Stormbringer
 Way To Blue
 Go Out And Get It
 The Day Is Done
 Time Has Told Me
 You Get Brighter
 This Moment
 I Don't Mind
 Pied Pauper

Przypisy 

Albumy Eltona Johna